MTR, sigle pour Mass Transit Railway, est la désignation du réseau du métro de Hong Kong ;
 MTR Corporation, l'entreprise chargée de la gestion du métro de Hong Kong ;
 , logiciel réseau qui combine les fonctions des utilitaires traceroute et ping ;
 Fare MTR (Mission Territoriale de la Reconstruction) ;
 Médiathèque tête de réseau, une médiathèque disposant d'un ensemble plus important de fonds relativement au reste des établissements en commun.

Voir aussi 
 MTR 390, un turbomoteur d'hélicoptère.